Awaé peut désigner :
 Awaé, une commune du Cameroun dans la Région du Centre ;
 Awaé, un village du Cameroun dans la commune d'Esse (région du Centre) ;
 Awaé, un village du Cameroun dans la commune de Kobdombo (région du Centre) ;
 Awaé, un village du Cameroun dans la commune de Mengang (région du Centre) ;
 Awaé, un village du Cameroun dans la commune de Nkolmetet (région du Centre).